Цингер — фамилия.

По происхождению является одним из вариантов русского написания немецкой фамилии Zinger (ещё один вариант русского написания этой фамилии — Зингер; но фамилия Зингер может также происходить от немецкой или еврейской фамилии Singer).

Некоторые носители фамилии:
 Цингер, Александр Васильевич (1870—1934) — российский, советский физик, ботаник, педагог; автор множества учебных пособий по физике, а также книги «Занимательная ботаника»; сын В. Я. Цингера.
 Цингер, Алексей Васильевич (1892—1945) — российский морской офицер; после гражданской войны — в эмиграции; сын В. Я. Цингера.
 Цингер, Василий Яковлевич (1836—1907) — российский математик, ботаник, философ; профессор; основатель геометрической школы Московского университета, один из основателей Московского математического общества; автор «Сборника сведений о флоре Средней России»; старший брат Н. Я. Цингера.
 Цингер, Дьердь — один из руководителей Венгерского восстания 1956 года.
 
 Цингер, Олег Александрович (Oleg Zinger, 1910—1997) — художник; с 1922 года жил в Германии, затем во Франции; сын А. В. Цингера.
 Цингер, Ольга Яковлевна — сотрудник Мордовского заповедника, один из авторов книги «Из жизни леса»; дочь Я. А. Цингера.
 Цингер, Франтишек () — чешский литературный историк и публицист, автор книги о Булате Окуджаве.
 Цингер, Христиан Иванович (, ум. после 1847) — немец, в конце XVIII века переехал в Москву; эконом (управляющий) Голицынской больницы; за добросовестную службу получил звание потомственного дворянина; дед Цингера Н. Я. и Цингера В. Я.

См. также 
 Зингер